Sputtgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sputtgöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Sputtgöl (Hjorteds socken, Småland, vid Slätmo), sjö i Västerviks kommun, 
Sputtgöl (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn